The Sheriff – cortometraggio del 1910 diretto da Francis Boggs
The Sheriff – cortometraggio del 1911 diretto da J. Searle Dawley
The Sheriff – cortometraggio del 1913 diretto da Edgar Lewis
The Sheriff – cortometraggio del 1918 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle
The Sheriff – cortometraggio del 1921 diretto da Harry D. Leonard
The Sheriff – film TV del 1971 diretto da David Lowell Rich